Mužská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byla nejvýše nasazená americko-britská dvojice Rajeev Ram a Joe Salisbury, kterou ve čtvrtfinále vyřadili Peers s Venusem.

Vítězem se stal nenasazený australsko-novozélandský pár John Peers a Michael Venus, který ve finále za 59 minut zdolal jihoafricko-rakouské turnajové čtyřky Ravena Klaasena s Oliverem Marachem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2, když odvrátil obě brejkové hrozby. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Ze čtvrtého společného startu získali premiérovou trofej jako pár. Peers vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour a v osmé sezóně v řadě tak vyhrál alespoň jednu trofej. Pro Venuse to bylo jedenácté takové turnajové vítězství, s minimálně jedním turnajovým triumfem v šesti sezónách bez přerušení.

Nasazení párů 
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2020